«Остров» — короткометражный рисованный мультипликационный фильм режиссёра Фёдора Хитрука 1973 года. Антиутопия «о человечке, который никак не может спастись с крошечного необитаемого острова».

Сюжет 
На маленьком островке посреди океана, где растёт только одна пальма, сидит обросший человек. Время от времени мимо него проплывают суда, которым он машет платком, однако они не замечают его. Корабли, пристающие к острову, не забирают человека оттуда. Так, на одном из кораблей люди прибывают для того, чтобы спилить пальму на дрова и увезти её, на другом корабле оказывается священник-миссионер, который вручает человеку Библию, третий корабль устанавливает на острове флаг своего государства. Люди приезжают, чтобы сделать селфи с отшельником, продавцы — чтобы порекламировать свои товары. Привозят нефтяную вышку, которая бурит скважину прямо посреди островка. Когда из скважины начинает литься нефть, к острову приплывает множество кораблей, которые качают нефть по трубам. Нефть заканчивается, и человек остаётся посреди нефтяного пятна на месте островка. Мимо проплывает, держась за бревно, такой же обросший человек, который зовёт с собой главного героя. Они вдвоём уплывают по океану вдаль.

Создатели

История создания 
«Остров» придуман на полной импровизации. Сначала предполагалось сделать фильм «Дикий Запад» о США, были даже выделены деньги. Однако начавшаяся разрядка свернула этот проект, вынудив режиссёра написать сценарий под имеющиеся средства. Тогда художники-постановщики Эдуард Назаров и Владимир Зуйков однажды вечером сели и начали придумывать разные истории о современном Робинзоне, из которых Хитрук выбрал самые подходящие.

Первый монтаж мультфильма показался режиссёру скучным и затянутым. Ситуацию спас монтажный стол в просмотровой Союзмультфильма, Хитрук случайно надавил на педаль быстрой перемотки и плёнка побежала в полтора раза быстрее. После этого звуковую дорожку ускорили и убрали лишние кадры в монтаже.

Все звуки в фильме сделаны съёмочной группой. Плеск и свист записали Эдуард Назаров и Владимир Зуйков: стоя перед микрофоном, они дули в тарелки с водой и свистели.

В 2002 году выпущен на VHS и компакт-дисках Video CD в коллекции «Мастера Русской анимации» с английскими субтитрами, на DVD — Masters of Russian Animation Volume 2. Мультфильмы в сборнике: «Времена года», «Балерина на корабле», «Сеча при Керженце», «Калейдоскоп-71: Шкаф», «Бабочка», «Остров», «Лиса и заяц», «Цапля и журавль», «Ёжик в тумане», «Журавлиные перья», «Полигон» и «Контакт».

Награды 
 1974 — IX МФ к/м фильмов в Кракове — Гран-При «Золотой Дракон Вавеля»; Денежная премия; Диплом СИДАЛЬК;
 1974 — XXVII КФ в Канне — Гран-При «Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм»;
 1974 — VII Всесоюзный кинофестиваль в Баку — Вторая премия по разделу мультипликационных фильмов
 1976 — Государственная премия СССР

Примечания

Ссылки 
 
 «Остров» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Анимационное кино повышенной духовности 
 Кадры из фильма 

Рисованные мультфильмы СССР 1973 года
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы с наградами Всесоюзного кинофестиваля
Мультфильмы о Робинзоне Крузо
Короткометражные мультфильмы